Мавлютова — () — татарская и башкирская женская фамилия. Существуют также топонимы Мавлютова, образованные от мужской формы данной фамилии: Мавлютов.

Известные носители 
 Мавлютова, Регина Салаватовна (род. 1979) — российская спортсменка. Мастер спорта России международного класса по тяжёлой атлетике.
 Мавлютова, Магрифа Закиевна (1913—2004) — первый директор Уфимского нефтяного института.
 Мавлютова, Матрёна Степановна (1908—1999) — Герой Социалистического Труда.
 Мавлютова, Мунавара Габдракиповна (1923—2022) — советский врач.

Топоним 
 Мавлютова — деревня, Аргаяшский район, Челябинская область, Россия

См. также 
 Мавлютов
 Мавлютово